И́нга:

 Инга — женское имя скандинавского происхождения.
 Инга — народ и одноимённый язык в Колумбии.
 «Инга» — пьеса Анатолия Глебова (1929).
  — фильм Джозефа Сарно (1968).
 «Инга» — украинский мини-футбольный клуб из Харькова.

Топоним
 Инга — железнодорожный разъезд (тип населённого пункта) в Светлоярском районе Волгоградской области.
 Инга — деревня в Черемховском районе Иркутской области.
 Инга — посёлок в Вавожском районе Удмуртии.
 Инга — водопад на реке Конго.
 Инга — озеро в Канаде, вдоль которого проходит Alaska Highway.

Реки
 Инга (приток Валы) — река в Удмуртии.
 Инга (приток Волги) — река в Тверской области.
 Инга (приток Мингера) — река в Томской области.
 Инга (приток Муны) — река бассейна Белого моря.
 Инга (приток Нерючи) — река бассейна Колымы.
 Инга (приток Параибы) — река в Бразилии.
 Инга (приток Таймуры) — река в Красноярском крае, приток Таймуры.

Инга́:
 Инга () — южноамериканское растение семейства Бобовые.
 Инга — муниципалитет в штате Параиба в Бразилии.

См. также 
 
 Камень Инга